Die Weltmeisterschaft im 10-Ball 2008 war die erste Auflage dieses Turniers und fand zwischen dem 29. September und dem 5. Oktober 2008 im Philippine International Convention Center in Manila (Philippinen) statt. 

Die Weltmeisterschaft wird von der WPA (World Pool-Billiard Association) veranstaltet. Weltmeister wurde Darren Appleton aus England durch einen 13:11-Sieg im Finale gegen Wu Chia-Ching aus Taiwan. Das Spiel um Platz drei gewann Niels Feijen gegen Demosthenes Pulpul mit 11:8.

Viele philippinische Spitzenspieler wie Efren Reyes, Francisco Bustamante, Dennis Orcollo, Ronato Alcano, und Alex Pagulayan fehlten jedoch bei der WM, da ihre Managementfirma BMPAP mit dem WM-Ausrichter Raya Sports zerstritten ist.

Regeln 
Insgesamt nahmen 128 Spieler aus 43 Nationen an dem Turnier teil. Mit Yuan-Chun Lin, Shin-Mei Liu und Jasmin Ouschan konnten sich auch drei Frauen für die WM qualifizieren. Dies ist möglich, weil es im 10-Ball (ähnlich wie im 8-Ball; jedoch im Gegensatz zum 9-Ball) keine eigene Damenweltmeisterschaft gibt und Frauen dadurch für die Herrenweltmeisterschaft startberechtigt sind.

Gespielt wurde mit Wechselbreak. Das bedeutet, dass abwechselnd angestoßen wird, unabhängig davon, wer das vorhergehende Rack gewonnen hat.

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 128 auf 64 reduziert. Gespielt wurde zunächst im Doppel-K.o.-System. Das bedeutet:
Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste sich nur noch in einem Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.

Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.

In der Finalrunde wurde dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führte zum Ausscheiden aus dem Turnier.

Turnierverlauf

Vorrunde 
Die Vorrunde dauerte vom 29. September bis zum 1. Oktober.

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 65. bis 96. bedeutet.
Edgar Acaba (), Mohd Al Bin Ali (), Johnny Archer (), Yannick Beaufils (),
Ibrahim Bin Amir (), Chen Ying-chieh (), Sit Shun Ching (), Amnuay Porn Chotipong (),
James Delahunty (), Byron Elias (), Thomas Engert (), Vincent Facquet (),
Thorsten Hohmann (), Raj Hundal (), Markus Juva (), Elmer Kalaquian (),

Tomasz Kapłan (), Kuo Po-Cheng (), Wang Kuo-Pin (), Po-Hsien Lee (),
Lee Chen Man (), Albin Ouschan (), Gabe Owen (), Chang Pei-Wei (),
David Reljic (), Huidji See (), Farhard Shaverdi (), Mateusz Śniegocki (),
Konstantin Stepanov (), Marco Tschudi (), Christian Tuvi (), Chang Yu-Lung ()

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 97. bis 128. bedeutet.
Murat Ayas (), Radosław Babica (), Florencio Banar (), Elvis Calasang (),
Wang Can (), Teo Chee Soon (), Óscar Domínguez (), Max Eberle (),
Matjaž Erčulj (), Igor Almeida Figueiredo (), Antonio Gabica (), Han Haoxiang (),
Alphonse Hoge (), Bashar Hussain (), Li Jia (), Dang Jinhu (),

Patrick Menillo (), Fahad Mohammadi (), Edwin Montal (), Ivica Putnik (),
Christian Reimering (), Md Saiful Zari Bin Pq Roslee (), Dayne Sage (), Lee Poh Soon (),
Boon Tan Tiong (), Mario Tolentino (), Louis Ulrich (), Au Siu Wai (),
John Wims (), Ronnie Wiseman (), Yuan-Chun Lin (), Behzad Zareifard ()

Finalrunde

Preisgelder 

Insgesamt wurden 400.000 US-$ ausgeschüttet.

Weblinks 
WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in Manila